Undeniable ("innegabile" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Undeniable – album di Raven-Symoné del 1999
 Undeniable – album di AZ del 2007
 Undeniable – album degli Hellyeah del 2016